

Жанааул — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Жанааул — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Жанааул — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Жанааул — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Жанааул — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Жанааул — село, Щербактинський район, Павлодарська область